Чемпионат мира по фигурному катанию 2012 проходил в Ницце с 25 марта по 1 апреля 2012 года. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Выбор города 
В ноябре 2009 года ИСУ объявил Ниццу как возможную хозяйку чемпионата мира 2012. В начале 2011 года было объявлено, что на право организатора чемпионата также рассматривался Монпелье. В мае 2011 было окончательно решено, что чемпионат пройдёт в Ницце.
Стоимость чемпионата оценивается в 10.000.000$.

Участники 
Допускаются спортсмены, достигшие 15-летнего возраста до 1 июля 2011 года, и набравшие на предыдущем соревновании в технической оценке следующие баллы:

По результатам предыдущего чемпионата, количество спортсменов таково:

Результаты

Мужчины 

27 фигуристов участвовали в отборочном турнире, из них 12 пробилось в короткую программу, где принимало участие 30 спортсменов. 24 из них отобрались в произвольную программу.

Женщины 

33 фигуристки соревновались в предварительном раунде, 12 из них вышли в короткую программу, из которой в произвольную пробились 24.

Пары

Танцы

Расписание соревнований 

Время UTC +02:00.
 26 марта, понедельник.
 14:30-16:45 — предварительные соревнования, пары.
 17:15-21:15 — предварительные соревнования, танцы.
 27 марта, вторник.
 10:30-16:00 — предварительные соревнования, женщины.
 17:00-22:15 — предварительные соревнования, мужчины.
 28 марта, среда.
 13:00-16:20 — пары. Короткая программа.
 18:40-22:30 — короткий танец.
 29 марта, четверг.
 12:30-16:55 — Женщины. Короткая программа.
 19:00-22:20 — произвольный танец.
 30 марта, пятница.
 12:30-16:55 — мужчины. Короткая программа
 19:30-22:25 — пары. Произвольная программа.
 31 марта, суббота.
 12:55-17:00 — мужчины. Произвольная программа.
 18:30-22:25 — женщины. Произвольная программа.
 1 апреля, воскресенье.
 14:15-16:45 — показательные выступления.

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Фигурное катание
Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции